

Plaatsen
 Carmel (stad) een stad in Hamilton County (Indiana), Verenigde Staten
 Carmel, een gemeente in De Soto Parish, Louisiana, Verenigde Staten
 Carmel, een stad in Penobscot County, Maine, Verenigde Staten
 Carmel, een stad in Putnam County, New York, Verenigde Staten
 Carmel, een voorstad van Perth (Australië)
 Carmel Valley Village, Californië, Verenigde Staten
 Carmel-by-the-Sea, ook wel Carmel, Californië, Verenigde Staten
 Carmel, Anglesey, Wales
 Carmel, Carmarthenshire, Wales
 Carmel, Flintshire, Wales
 Carmel, Gwynedd, Wales
 Carmel, Powys, Wales

Overig
 het Franse woord voor de orde van de karmelieten of karmelitessen
 Carmel (automerk) - een model van het automerk Sabra
 Carmel (zangeres) - een Britse soulzangeres 
 Carmel (wijk) - een wijk van Barcelona
 Stichting Carmelcollege - een katholieke onderwijsinstelling

Zie ook 
 Karmel (doorverwijspagina)